Solarofen steht für:

 ein Gerät zum Zubereiten von Mahlzeiten, siehe Solarkocher#Solarkochkiste
 Solarschmelzofen (auch Sonnenofen), optisches System zur Bereitstellung konzentrierter Sonnenstrahlung